Bergander ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Bergander (1894–1980), deutscher Gärungschemiker
 Goetz Bergander (1927–2013) (Pseudonym: Gottfried Paulsen), Journalist
 Rudolf Bergander (1909–1970), deutscher Maler und Rektor der Hochschule für Bildende Künste Dresden